Валентин Семенович Будько (4 сентября 1940) — народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился 4 сентября 1940 года, Житомирская область, УССР, в семье крестьян. Украинец, образование высшее, учёный-агроном, окончил Житомирский сельскохозяйственный институт, Высшую партийную школу при ЦК Компартии Украины.

Первый секретарь Народичского РК КПУ.

1990 — председатель Народицкого районного Совета народных депутатов, председатель исполкома.

1995 — консультант Комиссии ВР Украины по вопросам Чернобыльской катастрофы.

Член КПСС.

Выдвинут кандидатом в народные депутаты трудовыми коллективами центральной районной больницы и колхоза имени Щорса Народичского района.

18 марта 1990 года избран народным депутатом Украины 1-го созыва, 2-й тур 68.37 % голосов, 6 претендентов.
 Житомирская область
 Малинский избирательный округ № 163
 Дата принятия депутатских полномочий: 15 мая 1990 года.
 Дата прекращения депутатских полномочий: 10 мая 1994 года.
Председатель подкомиссии по вопросам переселения Комиссии ВР Украины по вопросам Чернобыльской катастрофы.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Женат, имеет детей.

Источники 
 Биография на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся в 1940 году
Родившиеся 4 сентября
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Выпускники Полесского национального университета